Il Jægersborg Boldklub è una società calcistica danese con sede a Gentofte.

Storia

Calcio 
La società venne fondata il 9 giugno 1949 ma non ha mai ottenuto successi a livello nazionale. Nel 2012 venne fondata anche la squadra di calcio a 5, vincitrice poi di 4 campionati.

Calcio a 5 
La sezione di calcio a 5 venne fondata nel 2012 e si distaccò dalla società madre nel 2019, assumendo la denominazione J.B. Futsal Gentofte.

Palmarès

Calcio a 5 
Campionato danese: 4
2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18

Altri progetti

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

Jægersborg
Società calcistiche danesi